Il Café Gerbeaud è un famoso caffè  di Budapest in stile Gründerzeit.

L'azienda venne fondata nel 1858 da Henrik Kugler, il terzo figlio di una dinastia dolciaria, che dopo aver fatto esperienza nelle maggiori capitali europee aprì una pasticceria che divenne rapidamente famosa per "il miglior gelato di Pest". Per essere più vicino al centro della città, nel 1870 Kugler trasferì il negozio in Vörösmarty tér.
Nel 1882 durante un viaggio a Parigi Kugler incontrò Émile Gerbeaud e, riconoscendone il talento e lo spirito imprenditoriale, lo volle come socio. Grazie alle sue qualità il caffè divenne sempre più famosa fino a contare 150 dipendenti alla fine del 1899.

Gli interni della caffetteria Gerbeaud sono ricchi di marmi, bronzi e legni esotici con stucchi in stile rococò e splendidi lampadari ispirati da Maria Teresa d'Austria.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Architetture di Budapest
Caffè storici
Pest